Andromachos bzw. Andromachus ist der Name mehrerer Gestalten der griechischen Mythologie sowie antiker Persönlichkeiten:

Mythologische Gestalten:
Andromachos (Sohn des Aigyptos), Gemahl der Danaide Hero
Andromachos (Kreter), von Aineias getötet

Historische Gestalten:
Andromachos (Hipparch), 364 v. Chr. Hipparch der Eleer 
Andromachos (Tauromenion), um 358 v. Chr. Neugründer von Tauromenion, Vater des Historikers Timaios
Andromachos (Satrap), 332 v. Chr. Statthalter von Koilesyrien, vielleicht mit dem gleichnamigen Nauarchen Alexanders des Großen identisch
Andromachos (Sohn des Hieron), Offizier Alexanders des Großen
Andromachos (Sohn des Achaios), Sohn des Achaios, war um 220 v. Chr. in ptolemäischer Gefangenschaft
Andromachos von Aspendos, 217 v. Chr. Befehlshaber Ptolemaios’ IV. in der Schlacht von Raphia 
Andromachos (Gesandter), 154 v. Chr. Gesandter des Ptolemaios VI. in Rom
Andromachos aus Carrhae, verriet 53 v. Chr. Marcus Licinius Crassus nach dessen Niederlage bei Carrhae an die Parther
Andromachos (Olympiasieger), siegte 60 v. Chr. im Laufbewerb
Andromachos der Ältere (1. Jh. n. Chr.), griechischer Leibarzt des römischen Kaisers Nero, Verfasser eines Werkes über Gegengifte
Andromachos der Jüngere, Sohn des Vorigen, Verfasser eines dreibändigen Werkes über Pharmazie
Andromachos (Rhetor), griechischer Rhetor
Andromachos (Steinmetz), Steinmetz der späteren römischen Kaiserzeit
Andromachos (Präfekt), 401 n. Chr. Praefectus praetorio Galliarum
Andromachos (Magister officiorum), Magister officiorum Odoakers
Marcus Ulpius Andromachus im 2. Jahrhundert n. Chr. lebender Angehöriger des römischen Ritterstandes